Джон Шелдон:
 Шелдон, Джон (1752—1808) — английский хирург и анатом.
 Шелдон, Джон (более известный как Дже́ки Ше́лдон; 1888—1941) — английский футболист, нападающий.
 Шелдон, Джон (более известный как Бринсли МакНамара; 1890—1963) — ирландский писатель.